Принцесса Анна:

 Принцесса Анна — член британской королевской семьи, дочь королевы Елизаветы II.

 Анна (Дисней) — одна из главных персонажей франшизы «Холодное сердце».

Корабли 
 «Принцесса Анна» — яхта Балтийского флота Российской империи 1719 года постройки.
 «Принцесса Анна» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи.
 «Принцесса Анна» — гукор Каспийской флотилии Российской империи 1722 года постройки.